Кункуну́ль () — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан, с административным центром в одноимённом посёлке. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Cuncunul с майяйского языка можно перевести как: место необычного котла или горшка.

Площадь муниципалитета равна 136 км², что составляет 0,34 % от общей площади штата, а наивысшая точка — 30 метров, расположена в поселении Ульмаль.

Он граничит с другими муниципалитетами Юкатана: на севере с Уаймой, на востоке с Вальядолидом, на юге с Текомом, и на западе с Кауа.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1925 году, в его состав входит 8 населённых пунктов:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство и скотоводство — 54,6 %;
 производство и строительство — 22,5 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 22,2 %;
 безработные — 0,7 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 93,9 %;
 водоснабжение: 98,8 %;
 водоотведение: 71,4 %.

Достопримечательности 
Храм Сан Хуан Баутиста, построенный в XVIII веке. Также в муниципалитете расположено несколько археологических памятников.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Муниципалитеты Юкатана
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Юкатана